Borek Wielkopolski est le nom des localités polonaises suivantes :
 Borek Wielkopolski, gmina du powiat de Gostyń, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Borek Wielkopolski, ville et siège de cette gmina.

Voir aussi